Bunodophoron är ett släkte av lavar. Bunodophoron ingår i familjen Sphaerophoraceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bunodophoron